Wodna – osiedle w mieście Trzebinia

2 cieki w Polsce:
 Wodna – potok, dopływ Luszówki
 Wodna – kanał, dopływ Śląskiej Ochli

Zobacz też 
 Wodna Bania